Der FC Dacia Chișinău war ein moldauischer Fußballverein aus der Landeshauptstadt Chișinău. Der Vereinsname „Dacia“ stammt von einem Volk aus dem 2. Jahrhundert. Der im Jahre 1999 gegründete Verein spielte in der höchsten moldauischen Spielklasse, der Divizia Națională. Die Vereinsfarben waren Gelb und Blau.

Geschichte 
Dacia stieg 2002 in die erste moldauische Liga auf und spielt seither dort. In der Saison 2004/05 wurde der Verein Dritter in der Meisterschaft und erreichte erstmals das moldauische Pokalfinale, unterlag jedoch FC Nistru Otaci mit 0:1. 2011 wurde Dacia zum ersten Mal moldauischer Meister. Für internationale Wettbewerbe konnte sich der Verein bislang zehnmal qualifizieren, zuletzt nahm er 2015/16 an der Europa League teil. Im UEFA-Pokal 2005/06 unterlag Dacia in der ersten Qualifikationsrunde dem FC Vaduz mit 1:2 in der Addition beider Spiele. 2003 und 2007 qualifizierte sich der Verein für den UEFA Intertoto Cup und erreichte dabei jeweils die dritte Runde, in der Dacia am FC Schalke 04 bzw. am Hamburger SV scheiterte. 2017 löste sich der Verein auf.

Stadion 
Das erste Heimatstadion Stadionul Republican fasste 10.500 Zuschauer, wurde aber 2007 abgerissen. Anschließend spielte der Klub auf dem Vereinsgelände von Zimbru Chișinău im Stadionul Zimbru.

Erfolge 
 Moldauischer Meister: 2010/11
 Moldauischer Pokalfinalist: 2004/05, 2008/09, 2009/10
 Moldauischer Superpokalsieger: 2011

Europapokalbilanz

Weblinks 
 Offizielle Webseite des Vereins (rumänisch, russisch)

Moldauischer Fußballverein
Sport (Chișinău)
FC Dacia Chisinau
FC Dacia Chisinau
Organisation (Chișinău)